Skavtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Skavtjärnen, sjö i Sollefteå kommun,  (4,34 ha)
Skavtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (6,89 ha)
Skavtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (5,45 ha)
Skavtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 713643-165406), sjö i Lycksele kommun,  (5,13 ha)
Skavtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715798-165358), sjö i Lycksele kommun, 
Skavtjärnen (Åsele socken, Lappland, 710689-158142), sjö i Åsele kommun,  (9,94 ha)
Skavtjärnen (Åsele socken, Lappland, 711035-156704), sjö i Åsele kommun,  (10,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn